Johann Adolph Hasse (Bergedorf, 1699 – Venècia, 1783), compositor alemany
 Helmut Hasse, matemàtic alemany del segle XX